Все официальные праздники Швеции утверждены государственными законами и являются нерабочими днями. Шведские праздники можно разделить на две категории: религиозные (христианские) и нерелигиозные. Праздничными днями считаются все воскресенья. Традиционно день или часть дня накануне праздника также считается праздником, хотя официально может им не являться; многие предприятия в эти дни заканчивают работу в середине дня. После принятия закона о 40-часовой рабочей неделе выходными днями для большинства шведов также стали субботы.

Список праздников 
Помимо воскресений, официальными праздниками Швеции являются

Литература 
 

 
Швеция
Списки:Культура Швеции